Lapinjärvi kan syfta på:

Finland
 Lapinjärvi – finska för en kommun i östra delen av landskapet Nyland i Finland, se Lappträsk
 Lapinjärvi (sjö i Kajanaland, lat 64,45, long 29,32)
 Lapinjärvi (sjö i Kajanaland, lat 63,97, long 29,62)
 Lapinjärvi och Autiojärvi
 Vesi-Lapinjärvi
 Lapinjärvi (sjö i Norra Savolax, lat 63,53, long 28,35)
 Lapinjärvi (sjö i Norra Savolax, lat 63,12, long 27,42)
 Lapinjärvi (sjö i Mellersta Finland)
 Lapinjärvi (sjö i Södra Karelen)

Sverige
 Lapinjärvi – finska för en ort i Norrbottens län, se Lappträsk, Haparanda kommun

Se även
 Lappträsk (olika betydelser)